Tominotus är ett släkte av insekter. Tominotus ingår i familjen taggbeningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggbeningar
Tominotus